Площадь Ломоно́сова — площадь в различных населённых пунктах России, названная в честь выдающегося русского учёного М. В. Ломоносова.

 Площадь Ломоносова — площадь в Москве.
 Площадь Ломоносова — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Ломоносова — площадь в Северодвинске.

См. также 
 Проспект Ломоносова
 Улица Ломоносова